Der Begriff Wallabies bezeichnet 

 mehrere Arten aus der Familie der Kängurus, siehe Wallabys
 die australische Rugby-Union-Nationalmannschaft, siehe Australische Rugby-Union-Nationalmannschaft

Siehe auch:
 Wallabies-Nunatakker, Gruppe von Nunatakker im Transantarktischen Gebirge